Сезон 1894/95 стал для «Ньютон Хит» третьим сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном вне высшего дивизиона.

Команда выступала во Втором дивизионе, заняв по итогам сезона 3-е место, что давало право сыграть так называемый «тестовый матч» с командой из Первого дивизиона, победитель которого получал право выступать в высшем дивизионе следующего сезона. «Ньютон Хит» встретился в этом матче со «Сток Сити» и проиграл со счётом 3:0, оставшись во Втором дивизионе.

Из розыгрыша Кубка Англии в этом сезоне команду в первом раунде выбил тот же «Сток Сити».

9 марта «Ньютон Хит» сыграл домашний матч с «Уолсолл Таун Свифтс» и одержал в нём победу со счётом 14:0. Однако перед матчем «Уолсолл» пожаловался на неудовлетворительное состояние игрового поля на «Бэнк Стрит», и перед началом игры на поле добавили дополнительный слой песка. После матча «Уолсолл» опротестовал результат, ссылаясь на плохое состояние поля, и Футбольная лига аннулировала результат этого матча. Переигровка состоялась 9 апреля, «Ньютон Хит» вновь разгромил соперника, но на этот раз со счётом 9:0.

Клуб также традиционно сыграл в Большом кубке Ланкашира и Большом кубке Манчестера в этом сезоне, но выбыл из обоих турниров после первого раунда.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Тестовый матч

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Палатинская лига

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1894/95 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1894/1895
Ньютон Хит